Friedrich Weigle (* 17. November 1850 in Stuttgart; † 6. Januar 1906 ebenda) war ein deutscher Orgelbauer. Sein Grabmal auf dem Friedhof in Echterdingen zeigt als Todesdatum 19. Januar 1906.

Er übernahm am 1. Januar 1880 die Werkstatt seines Vaters Carl Gottlieb Weigle, die er 1888 von Stuttgart nach Echterdingen verlegte. Vor der Jahrhundertwende wurden bereits Orgeln nach Amerika, Afrika und Asien geliefert. Um 1902 lief ein Konkursverfahren gegen die Firma.

Nach seinem Tod übernahmen die Söhne Friedrich, Karl, Julius und Gotthold Weigle die Firma.

Orgeln 

 1896–1944: Matthäuskirche Stuttgart-Heslach (op. 187)
 1898: Schönborn/Rheinland (Erweiterungsbau)
 1899: St. Mauritius, Straßburg
 1904: Evangelische Kirche Wiesbaden-Igstadt
 1906–1979: evangelische Stadtkirche Lauterbach in Hessen

Siehe auch 
 Orgelbau Friedrich Weigle

Einzelnachweise

Literatur 
 Fritz Weigle: Zur Geschichte des Orgelbaus Weigle, abgedruckt in der Festschrift anlässlich der Einweihung der Weigle-Orgel der Stephanuskirche Echterdingen am 20. Januar 1985

Weblinks 
 Website der Firma

Orgelbauer (19. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Unternehmer (Württemberg)
Person (Stuttgart)
Person (Leinfelden-Echterdingen)
Württemberger
Deutscher
Geboren 1850
Gestorben 1906
Mann